Рыблово — деревня в Серпуховском районе Московской области. Входит в состав Васильевского сельского поселения (до 29 ноября 2006 года входила в состав Васильевского сельского округа).

Население

География 
Расположена на краю лесного массива на левом берегу реки Нара в 7 км к северо-западу от центра Серпухова. Высота центра деревни над уровнем моря — 164 м. Связана автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами. Вблизи деревни проходит Московское большое кольцо (автодорога).

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Васильевское

Населённые пункты Серпуховского района
Сельское поселение Васильевское (Серпуховский район)